Шеміре́-сюр-Сарт () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 33 км на північ від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Шеміре-сюр-Сарт і Моранн було об'єднано в новий муніципалітет Моранн-сюр-Сарт.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 258,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Шеміре-сюр-Сарт на сайті французького Національного інституту географії
 Шеміре-сюр-Сарт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шеміре-сюр-Сарт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара